Celestí Destorrents (XIV secolo–XVI secolo) – copista spagnolo
 Gregori Destorrents (XIV secolo–XIV secolo) – miniaturista spagnolo
 Jaume Destorrent i Casa-saja (1430-1499) – politico spagnolo 
 Pere Destorrent (1415-1462) – politico spagnolo 
 Rafael Destorrents (1375–XV secolo) – pittore e miniaturista spagnolo
 Ramón Destorrents (1333-1391) – pittore e miniaturista spagnolo